Каретников () — російське прізвище, утворене від назви професії каретник.
 Каретников Валентин Григорович ( 1938) — український астроном; доктор фізико-математичних наук, професор.
 Каретников Іван Володимирович ( 1942) — радянський плавець.
 Каретников Микола Миколайович (1930—1994) — радянський, російський композитор. Заслужений діяч мистецтв Росії.
 Каретников Семен Микитович (1893—1920) — український військовий діяч, один з провідників махновського руху.

Див. також 
 Каретник